

Belgique
 Église paroissiale Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe Néri, à Bruxelles
 Église Saint-Philippe, à Philippeville

Bosnie-Herzégovine
 Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques, Mrkonjić Grad

France
 Église Saint-Philippe, à Aghione.
 Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques, à Buanes
 Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques, à Châtillon
 Église Saint-Philippe de Marseille
 Église Saint-Philippe-du-Roule, à Paris
 Église Saint-Philippe, à Saint-Philippe-d'Aiguille,
 Église Saints-Philippe-et-Jacques, à Veneux-les-Sablons

Malte
 Église Saint-Philippe-Néri de Għaxaq

Vietnam
 Église Saint-Philippe, à Hô-Chi-Minh-Ville

église dédiée à saint Philippe